Un knowledge graph (KG, pouvant se traduire en français par graphique ou carte des connaissances) est une base de connaissance modélisant ses données sous forme graphique.

Le terme peut faire référence à :

 Google Knowledge Graph (GKG), un graphe de connaissances qui alimente le moteur de recherche Google et d'autres services
 Bing Knowledge Graph ou Satori, utilisé par le moteur de recherche Bing
 LinkedIn Knowledge Graph (LKG), une base de connaissances pour LinkedIn